Der Kanton Les Coteaux de Dordogne ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Libourne, im Département Gironde und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Castillon-la-Bataille.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 51 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Les Coteaux de Dordogne